Een Franse opleiding, zie Baccalaureaat (Frankrijk)
 Een Europese opleiding, zie Europees baccalaureaat
 Een internationale opleiding, zie International Baccalaureate
 Een bepaalde titel, zie Baccalaureus